Blackout (The Blackout) – film del 1997 diretto da Abel Ferrara
 The Blackout – gruppo musicale britannico
 The Blackout – singolo degli U2 del 2017